Okręty US Navy o nazwie USS "Macedonian":

Pierwszy "Macedonian" był 38 działową fregatą żaglową noszącą wcześniej nazwę HMS "Macedonian" i należącą do Royal Navy. Została zajęta przez Stephena Decatura w czasie wojny w 1812.
Drugi "Macedonian" został zbudowany przy wykorzystaniu kadłuba pierwszego "Macedonian" i wszedł do służby w 1836.

Macedonian